Жак Ама́бль Легра́н (), псевдоним До́ктор Ма́гнус (; 29 августа 1820 — 6 июня 1912), — один из первых французских коллекционеров почтовых марок в XIX веке, организатор и теоретик филателии. Его называют «отцом французской филателии», а также «отцом научной филателии». Автор основополагающей работы о водяных знаках (1866) и целого ряда других ических публикаций.

Вклад в филателию 
Ж. А. Легран приобщился к филателии благодаря своему девятилетнему сыну в 1862 году.

Жан Легран участвовал в деятельности обзорного издания «Темброфил» (; издатель — «»), где в апреле — июле 1865 года появились его первые статьи по водяным знакам.

Легран предложил способ для измерения зубцовки марок и с этой же целью разработал зубцемер, описанный им в августе 1866 года в журнале «Le Timbre-Poste». Выступал за употребление термина «филателия» вместо применяемого французского термина «тембрология» ().

Легран был в числе парижских коллекционеров, которые в 1865 году организовали первый в истории филателии клуб — Филателистическое общество (), однако оно просуществовало менее двух лет.

В 1874 году он стал редактором нового журнала , посвященного фискальным маркам, новому тогда ещё направлению в филателии.

Жан Легран — один из основателей Французского общества тембрологии (, 14 июня 1875), его первый секретарь, а также основатель и главный редактор журнала этого общества «Сосьетэ Франсез де Темброложи». Был одним из организаторов I Международного конгресса филателистов в Париже (1878).

Легран создал многие выдающиеся коллекции, которые содержали большое число филателистических редкостей. Однако большинство своих коллекций он продал в 1897 году. Он также владел одной из самых крупных филателистических библиотек в Европе.

Почётные звания и награды 
Легран был удостоен многих наград за свои филателистические исследования. В 1906 году награждён медалью Линденберга. Он был также включён в качестве одного из «отцов филателии» в почётный «Список выдающихся филателистов». В 2001 году его имя появилось в Зале славы Американского филателистического общества.

Избранные труды 
В апреле 1866 года Легран выпустил книгу  («Очерк о водяных знаках и , которые применяются при производстве почтовых марок») — первую в истории филателии (до этого времени издавались только каталоги). Книга была напечатана тиражом 527 экземпляров. В течение последующих двух десятилетий он писал в основном о производстве марок, цветах, бумаге, зубцовке.

Легран был также соавтором  почтовых марок Молдавии и Румынии (вместе с Ж.-Б. Моэнсом, 1869), автором книги о марках Японии, нескольких других книг и статей в ведущих филателистических журналах.

В 1907—1909 годах он опубликовал каталог филателистической литературы в виде серии публикаций в журнале .

См. также 
 Зубцемер
 Зубцовка
 Le Timbre-Poste

Примечания

Ссылки 

 «История возникновения известных вещей. Зубцемер» — глава из электронной книги «Мир филателии» В. А. Новосёлова (Смоленск) на сайте Союза филателистов России «Мир м@рок»
 
 Краткая биографическая и библиографическая справка о Жаке Легране на сайте «Blue Mauritius»
 «The Intertwining of Philatelic and Social History» — статья по истории филателии Калвета М. Хана (, 2000) на сайте Нью-Йоркского отделения Общества филателистической классики США
 Краткая историческая справка на официальном сайте Французского общества тембрологии

Авторы филателистических публикаций
Лауреаты Списка выдающихся филателистов